Кокше:

 Кокше — высшая точка Кокшетауской возвышенности, Казахстан;
 Название казахстанского футбольного клуба «Окжетпес» в 1994—1999 годах;
 Название казахстанского женского футбольного клуба «Окжетпес» в 2011—2016 годах.